Altersberg ist ein geographischer Name:

Orte:
 in Deutschland
 Altersberg (Aspach), Ortsteil der Gemeinde Aspach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Altersberg (Gschwend), Ortsteil der Gemeinde Gschwend, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Altersberg (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Altersberg (Reisbach), Ortsteil des Marktes Reisbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Altersberg (Schnelldorf), Ortsteil der Gemeinde Schnelldorf, Landkreis Ansbach, Bayern
 Altersberg (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 in Österreich
 ein Ort in der Gemeinde Trebesing in Kärnten, siehe Altersberg (Gemeinde Trebesing) 

Berg:
 Altersberg (Welzheimer Wald) (575,1 m), Berg im nördlichen Welzheimer Wald bei Altersberg (Gschwend)